Семеренко — українське прізвище.

 Семеренко Валентина Олександрівна
 Семеренко Віта Олександрівна

Українські прізвища
Прізвища на -енко